The Complete Master Works е сборен музикален албум на американската рок-група Tenacious D.

Включва

Първи диск: For Fans

Концерт: На живо от академия Брикстоун 
Всички песни са писани от Джек Блек и Кайл Гайс

 „Program Start“
 „Flash“ (Brian May)
 „Wonderboy“
 „Explosivo“
 „Medley“
 „Mr. Brownstone“ (Izzy Stradlin, Slash)
 „(Don't Fear) The Reaper“ (Donald Roeser)
 „Crazy Train“ (Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, Bob Daisley)
 „Karate“
 „Kyle Quit the Band“
 „Friendship“
 „Kielbasa“
 „Dio“
 „The Road“
 „The Cosmic Shame“
 „FHG“
 „Tribute“
 „Rock Your Socks“
 „Double Team“

HBO епизоди 
 „Search for Inspirado“
 „Angel in Disguise“
 „Death of a Dream“
 „The Greatest Song in the World“
 „The Fan“
 „Road Gig“

Диск 2: For Psycho Fans

HBO кратки филми 
 „JB's BJ“
 „Rock Star Sperm for Sale“
 „Butt Baby“

Tenacious D документални 
 „Tenacious D in the Studio“
 „Tenacious D on the Road Documentary“

Телевизионни изпълнения 
 „MADtv“
 „Crank Yankers“
 „Late Night With Conan O'Brien“

Музикални клипове 
 Tribute
 Making of Tribute
 Wonderboy
 Making of Wonderboy
 FHG

Албуми на Тенашъс Ди
Музикални албуми от 2003 година